Ehrenteit ist der Familienname folgender Personen:

 John Ehrenteit (1885–1968), deutscher Politiker (SPD), MdHB und Hamburger Senator
 Nico Ehrenteit (* 1989), deutscher Schauspieler